Denizli
 Denizli (prowincja)
 Mustafa Denizli – piłkarz